Meditations – album dell'Elmo Hope Trio del 1955
 Meditations – album di John Coltrane del 1966
 Meditations – album di Mal Waldron del 1972
 Meditations – album dei Kataklysm del 2018
 Meditations – EP di Jon Hopkins del 2020